Antonio Curri – architetto, decoratore e pittore italiano
 Debatik Curri – calciatore albanese
 Skerdilaid Curri – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese